Biologia
 Híbrid (biologia), descendència que resulta d'un encreuament en biologia
 Híbrid de te, grup de cultivars de rosers molt populars en horticultura
 Tecnologia:
 Ordinador híbrid, ordinador que combina característiques digitals i analògiques
 Telèfon híbrid, un tipus de circuit de telefonia
 Híbrid de tres vies, aparell de tres vies utilitzat en la televisió' per pagament
 Híbrid òptic, aparell de sis ports usant en la desmodulació de senyal en les comunicacions per fibra òptica
 Vehicle híbrid, vehicle que usa més d'una font d'energia
 Vehicle híbrid elèctric, vehicle que fa servir les fonts d'energia de la combustió interna i l'energia elèctrica
 Tren híbrid, que utilitza un sistema de càrrega d'energia
 Altres usos:
 Híbrid (joieria), pedra preciosa que combina material natural i artificial
 Seguretat híbrida, tipus d'instrument econòmic
 Paraula híbrida, paraula que deriva de més d'un idioma
 Gènere híbrid, fusió de diferents categories en art o cultura
 Correu híbrid, correu electrònic enviat fent servir una combinació de mètodes físics i electrònics
 Mercat híbrid, sistema que permet comerciar electrònicament o manualment
 Biblioteca híbrida, biblioteca que conté una mescla de fonts impreses o electròniques
 Coet híbrid, coet que utilitza combustible en dos estats de la matèria diferents
 Energia híbrida, sistema combinat de producció i emmagatzematge d'energia 
 Generador híbrid, sistema d'energia elèctrica que consta dos o més generadors per subministrar energia